Слепков Владимир Николаевич (1907, г.Рязань — 3.08.1937, г.Москва) — журналист, политический деятель.

Родился в Рязани в семье учителя. Отец, Николай Васильевич, — сын крестьянина Касимовского уезда Рязанской губернии, учитель, впоследствии пчеловод.

Был сотрудником научно-популярного журнала для молодежи «Юный пролетарий» (г.Ленинград), работал на Ленкинокомбинате. В 1920-1930 гг. был известен рядом брошюр по молодежной тематике.

Будучи членом ВКП(б), вместе со старшими братьями Александром и Василием входил в группу т. н. «правой оппозиции». В 1933 г. старший брат Александр был арестован как член «контр­революционной группы Рютина-Слепкова А.», после чего Владимир был исключен из ВКП(б). В 1935 г. он был арестован по обвинению в причастности к правой оппозиции и осужден Особым Совещанием при НКВД СССР к 4 годам ссылки в Омскую обл., где работал статистиком Сургутского райлесхоза и проживал по адресу: с. Сургут, ул. Красных партизан, д.4.

В 1936 г. дела осужденных сторонников правой оппозиции подверглись пересмотру. 2 сентября 1936 г. он был повторно арестован по обвинению в контрреволюционной пропаганде, участии в антисоветской террористической группе правых и в то, что примкнул террористической группировке среди ссыльных. Будучи отправлен в Москву, он был привлечен к следствию по делу «правых» и включен в «Сталинский расстрельный список» от 10 июля 1937 г. по Омской области (1-я категория). После короткого суда Военной Коллегии Верховного Суда СССР 3 августа 1937 года, он был приговорен к расстрелу и, по данным 7-го фонда ЦА ФСБ, казнен в тот же день. Та же ВК ВС СССР реабилитировала его 20 июля 1957 года. Похоронен в могиле № 1 на Донском кладбище в г. Москва.

Репрессиям подверглись и другие члены семьи Слепковых: братья Александр (1899) и Василий (1902), а также сестра Анастасия (1901) были расстреляны. Младшие сёстры Софья и Женя пережили тюрьмы и лагеря.

Публикации 
Кетлинская В. К., Слепков В. Н. Жизнь без контроля. Половая жизнь и семья рабочей молодежи. Библиотека бытовой конференции. — М.: Молодая Гвардия, 1929.

Слепков В. Н. Молодежь и Литература. — Л.: "Прибой, 1930.

Слепков В. Н. О вчерашнем дне комсомола. Прошлое союза в мемуарной лит-ре. (Критич. обзор). М.—Л.: «Молодая гвардия», 1932. 144 с.

Источники 
 Слепков Владимир Николаевич // База данных «Открытый список». [Электронный ресурс].
 Наша общая горькая правда: Историко-краеведческий сборник//Ред. — сост. Л. В. Цареградская. Ханты-Мансийск: ГП «Полиграфист», 2003. С. 123
 Переселенцы поневоле: Сборник воспоминаний спецпереселенцев 1930—1940-х гг. Сургут и Сургутский район. Курган: ООО "Полиграфический комбинат «Зауралье», 2014. С. 188
 Сталинский список от 10 июля 1937 (Омская обл., кат.1) (РГАСПИ, ф.17, оп.171, дело 410, лист 20)
 Расстрельные списки. Москва. 1935—1953. Донское кладбище (Донской крематорий). М., Мемориал, Звенья, 2005 — С. 426.

Члены правой оппозиции в ВКП(б)
Репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые в 1937 году
Персоналии по алфавиту